Hetzjagd bezeichnet:

 Hetzjagd, Jagdtechnik von Tieren und Menschen
 Hetzjagd (Roman), Roman von Brian Moore (1995)
 Hetzjagd (1960), britischer Kriminalfilm von Val Guest (1960)
 Hetzjagd (1967), französischer Politthriller von Philippe Condroyer (1967)
 Hetzjagd (1970), Schweizer Fernsehfilm von Karl Suter (1970) 
 Die Hetzjagd, deutsch-französisches Filmdrama von Laurent Jaoui (2008)
 Polizeiruf 110: Hetzjagd, deutscher Kriminalfilm von Ute Wieland (1998)
 Tatort: Hetzjagd, deutscher Kriminalfilm von Thomas Bohn (2021)
 Hetzjagd – Auf der Spur des Killers, russischer Kriminalfilm von Lado Kavataniya (2021)

Siehe auch:
 Hasi-Video, Aufzeichnung einer mutmaßlichen Menschenjagd in Chemnitz 2018
 Hatz (Jagd), Hetzjagd mit Hetzhunden auf Sicht
 Hetzjagd in Guben, rechtsextreme Gewalttat von 1999
 Parforcejagd, Hetzjagd durch den Menschen mit Hilfe von Fährtenhunden und Pferden